Аудитор:

 Аудитор — лицо, занимающееся аудитом и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта.
 Аудитор — журнал, являющийся одним из первых в России периодическим изданием об аудите.